D’oh! () — характерное выражение персонажа мультсериала «Симпсоны» Гомера Симпсона. Вследствие своей популярности было включено в Оксфордский словарь. Обычно используется Гомером в тех случаях, когда он причиняет себе вред, осознаёт, что сделал что-то глупое, или когда случается какое-то несчастье. Некоторые другие персонажи мультсериала также используют это восклицание, особенно родственники Гомера, например, его неоднократно употребляли Барт и Лиза.

В 2006 году «D’oh!» было признано шестым в списке 100 самых броских фраз по версии TV Land. Произношение слова «D’oh!» является торговой маркой компании 20th Century Fox.

История появления 
Авторство слова принадлежит шотландско-американскому актёру-комику Джеймсу Финлейсону, который на одном из телевизионных шоу вместо восклицания «Проклятие!» (), произнёс «D’ooooooooh!», так как это выражение было в те годы запрещено на телевидении. В Симпсонах Ден Кастелланета, актёр озвучивающий Гомера, сократил крик до лаконичного «D’oh». Сокращение было сделано для того, чтобы фраза звучала современнее и грубее. Впервые использовалась в короткометражке «Боксёрская груша» () в 1988 году, а в сериале в первой же серии «Simpsons Roasting on an Open Fire».

Вариации 
Также в сериале можно услышать некоторые вариации этого выражения.
 В эпизоде «Bart of Darkness» Гомер произносит «D'oheth!».
 В «Симпсоны в кино» — «D'oooohme!».
 В эпизоде «Simpsons Roasting on an Open Fire» (1989), когда Гомер подрабатывал Санта-Клаусом в местном гипермаркете, он ударился головой и произнёс «Ho-ho-d’oh!».
 В эпизоде «So It's Come to This: A Simpsons Clip Show» (1993) можно увидеть 32 клипа подряд с коронной фразой Гомера.
 В эпизоде «She Used to Be My Girl» было показано когда знакомая подруга Мардж, Хлоя что-то исполняла, Гомер тоже присоединился но в песни выскочили несколько слов «D’oh!», даже при том когда он чем то подавился.
 В эпизоде «Thirty Minutes over Tokyo» было упомянуто японская версия слова «D’oh!», но при правильном и точном переводе, означает «проклятая глупость».

Названия эпизодов 
Первоначально у слова не было официального правописания. Поэтому оно писалось как «(Annoyed Grunt)» ().

 «Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious» (Сезон 8, 1997)
 «E-I-E-I-(Annoyed Grunt)» (Сезон 11, 1999)
 «I, (Annoyed Grunt)-Bot» (Сезон 15, 2004)
 «G.I. (Annoyed Grunt)» (Сезон 18, 2006)

в названии восьми эпизодов присутствует «D’oh»:

 «D’oh-in in the Wind» (Сезон 10, 1998)
 «Days of Wine and D’oh’ses» (Сезон 11, 2000)
 «C.E. D’oh» (Сезон 14, 2003)
 «We're on the Road to D’ohwhere» (Сезон 17, 2006)
 «He Loves to Fly and He D’ohs» (Сезон 19, 2007)
 «Waverly Hills 9-0-2-1-D’oh» (Сезон 20, 2009)
 «The Greatest Story Ever D’ohed» (Сезон 21, 2010)
 «The Falcon and the D’ohman» (Сезон 23, 2011)
 «The D’oh-cial Network» (Сезон 23, 2012)
 «I’m Just a Girl Who Can’t Say D’oh» (Сезон 30, 2019)
 «D’oh Canada» (Сезон 30, 2019)

Использование 
Термин «D’oh!» используется многими поклонниками «Симпсонов», и не только ими. Слово прижилось в современной речи и показывает влияние сериала на общество. В новом оксфордском словаре английского языка 1998 года слово определяется как:

(обычно мягко уничижительно) используется для комментирования неудачного или глупого действия.

Термин также используется в массовой культуре, иногда как ссылка на программу. Эта короная фраза не уступает другой.

7 февраля 2011 года, на следующий день после неудачного дебюта испанского футболиста Фернандо Торреса в новом клубе Челси, английская газета The Daily Mirror вышла с заголовком «Fernand’oh».

Примечания 

Симпсоны
Английские фразы